

Sigle
 Windows Live Hotmail – il servizio di posta elettronica fornito da Microsoft
 World Luxury Houses real estate company

Codici 
 WLH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Walaha (Vanuatu)